Giuseppe Ferrandino ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Ferrandino (Schriftsteller) (* 1958), italienischer Schriftsteller
 Giuseppe Ferrandino (Politiker) (* 1963), italienischer Politiker, MdEP